Adkins Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adkins Creek (Buffalo River) im Bundesstaat Arkansas
 Adkins Lick Creek (Panther Creek) im Bundesstaat West Virginia